The Fleet's In (1928), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Malcolm St. Clair
The Fleet's In (1942), een Amerikaanse muziekfilm onder regie van Victor Schertzinger